Tribby ist der Familienname folgender Personen:
 John E. Tribby (1903–1983), US-amerikanischer Film- und Tontechniker

Sonstiges:
 Tribby Peak, Berg auf der Thurston-Insel, Antarktis